Asbjørn Halvorsen (1898-1955) – allenatore di calcio e calciatore norvegese
 Birger Halvorsen (1905-1976) – altista norvegese
 Bjørn Halvorsen (1951) – ex calciatore norvegese
 Brede Halvorsen (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Eirik Halvorsen (1975) – ex saltatore con gli sci norvegese
 Gail Halvorsen (1920-2022) – aviatore e militare statunitense
 Harald Halvorsen (1878-1965) – ginnasta norvegese
 Harald Halvorsen (1898-1992) – calciatore e pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese
 Håvard Halvorsen (1973) – ex calciatore norvegese
 Irene Halvorsen (1970) – giornalista ed ex sciatrice alpina norvegese
 Jan Halvor Halvorsen (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Kristoffer Halvorsen (1996) – ciclista su strada norvegese
 Mette Halvorsen (...) – giocatrice di curling norvegese
 Ole Jørgen Halvorsen (1987) – calciatore norvegese
 Otto Bahr Halvorsen (1872-1923) – politico norvegese
 Ragnar Halvorsen (1893-1933) − calciatore norvegese
 Tore Halvorsen (1935) – ex calciatore norvegese